Саудовская Про-лига 2019/2020 — 45-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Он начнётся 16 августа 2019 года и закончится в мае 2020 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Аль-Кадисия», «Аль-Батин» и «Ухуд», занявшие соответственно 14-е, 15-е и 16-е места. Лигу пополнили «Абха», «Дамак» и «Аль-Адалах», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Первом дивизионе.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Ссылки 
 Чемпионат Саудовской Аравии на сайте slstat.com
 Чемпионат Саудовской Аравии на сайте soccerway.com

2019/2020
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2019 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2020 году